Харальд I Прекрасноволосый (ок. 850 — ок. 933) — первый король Норвегии.
 Харальд I Синезубый (930-е — 986?) — король Дании и Норвегии.